Bushmaster, en français Maître du Bush, peut se rapporter à :
 Un serpent de la famille des lachesis
 Bushmaster Firearms International, société des États-Unis
 Bushmaster M17/M17S, un fusil d'assaut 
 M242 Bushmaster, canon automatique de 25 mm
 Véhicule blindé Bushmaster
 Bushmaster (Marvel Comics), un personnage de fiction